Di seguito una lista di asteroidi dal numero 149001 al 150000 con data di scoperta e scopritore.

149001-149100 

|-
| 149001 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 149002 - ||  || 24 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 149003 - ||  || 4 gennaio 2002 || Crni Vrh
|-
| 149004 - ||  || 7 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 149005 - ||  || 4 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 149006 - ||  || 4 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 149007 - ||  || 8 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 149008 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149009 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149010 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149011 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149012 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149013 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149014 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149015 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149016 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149017 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149018 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149019 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149020 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149021 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149022 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149023 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149024 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149025 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149026 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149027 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149028 - ||  || 14 gennaio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 149029 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149030 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149031 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149032 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149033 - ||  || 15 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149034 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149035 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149036 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149037 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149038 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149039 - ||  || 12 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 149040 - ||  || 12 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 149041 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149042 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149043 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149044 - ||  || 18 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 149045 - ||  || 19 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 149046 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149047 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149048 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149049 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149050 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 149051 - ||  || 6 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 149052 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149053 - ||  || 8 febbraio 2002 || Juels, C. W., Holvorcem, P. R.
|-
| 149054 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149055 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149056 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 149057 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149058 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149059 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149060 - ||  || 12 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 149061 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149062 - ||  || 12 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 149063 - ||  || 12 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 149064 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149065 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149066 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149067 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149068 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149069 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149070 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149071 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149072 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149073 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149074 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149075 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149076 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149077 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149078 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149079 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149080 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149081 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149082 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149083 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149084 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149085 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149086 - ||  || 15 febbraio 2002 || Elst, E. W., Debehogne, H.
|-
| 149087 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149088 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149089 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149090 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149091 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149092 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149093 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149094 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149095 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149096 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149097 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149098 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149099 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149100 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|}

149101-149200 

|-
| 149101 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149102 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149103 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149104 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149105 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149106 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149107 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149108 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149109 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149110 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149111 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149112 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149113 Stewartbushman ||  || 6 febbraio 2002 || Buie, M. W.
|-
| 149114 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 149115 Lauriecantillo ||  || 8 febbraio 2002 || Buie, M. W.
|-
| 149116 - ||  || 9 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 149117 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149118 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149119 - || 2002 DX || 16 febbraio 2002 || Bohyunsan
|-
| 149120 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149121 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 149122 - ||  || 14 marzo 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 149123 - ||  || 6 marzo 2002 || NEAT
|-
| 149124 - ||  || 9 marzo 2002 || NEAT
|-
| 149125 - ||  || 5 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 149126 - ||  || 10 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 149127 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 149128 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 149129 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 149130 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 149131 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 149132 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 149133 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 149134 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 149135 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 149136 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 149137 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 149138 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 149139 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 149140 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 149141 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 149142 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 149143 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 149144 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 149145 - ||  || 11 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 149146 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 149147 - ||  || 13 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 149148 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 149149 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 149150 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 149151 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 149152 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 149153 - || 2002 FK || 16 marzo 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 149154 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 149155 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 149156 - ||  || 19 marzo 2002 || NEAT
|-
| 149157 Stephencarr ||  || 20 marzo 2002 || Buie, M. W.
|-
| 149158 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 149159 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 149160 Geojih || 2002 GE || 1 aprile 2002 || Klet
|-
| 149161 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 149162 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 149163 Stevenconard ||  || 7 aprile 2002 || Buie, M. W.
|-
| 149164 - ||  || 2 aprile 2002 || NEAT
|-
| 149165 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 149166 - ||  || 9 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 149167 - ||  || 11 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 149168 - ||  || 11 aprile 2002 || NEAT
|-
| 149169 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 149170 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 149171 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 149172 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 149173 - ||  || 22 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 149174 - ||  || 5 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 149175 - ||  || 5 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 149176 - ||  || 4 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 149177 - ||  || 5 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 149178 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 149179 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 149180 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 149181 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 149182 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 149183 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 149184 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 149185 - ||  || 12 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 149186 - ||  || 6 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 149187 - ||  || 5 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 149188 - ||  || 13 maggio 2002 || NEAT
|-
| 149189 - ||  || 28 maggio 2002 || NEAT
|-
| 149190 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 149191 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 149192 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 149193 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 149194 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 149195 - || 2002 PH || 1 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 149196 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 149197 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 149198 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 149199 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 149200 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|}

149201-149300 

|-
| 149201 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 149202 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 149203 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 149204 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 149205 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 149206 - ||  || 15 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 149207 - ||  || 15 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 149208 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 149209 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 149210 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 149211 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 149212 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 149213 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 149214 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 149215 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 149216 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 149217 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 149218 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 149219 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 149220 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 149221 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 149222 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 149223 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 149224 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 149225 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 149226 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 149227 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 149228 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 149229 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 149230 - ||  || 5 settembre 2002 || NEAT
|-
| 149231 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 149232 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 149233 - ||  || 7 settembre 2002 || CINEOS
|-
| 149234 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 149235 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 149236 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 149237 - ||  || 13 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 149238 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 149239 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 149240 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 149241 - ||  || 15 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 149242 - ||  || 13 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 149243 Dorothynorton ||  || 14 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 149244 Kriegh ||  || 14 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 149245 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 149246 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 149247 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 149248 - ||  || 29 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 149249 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 149250 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 149251 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 149252 - || 2002 TJ || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 149253 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 149254 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 149255 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 149256 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 149257 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 149258 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 149259 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 149260 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 149261 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 149262 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 149263 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 149264 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 149265 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 149266 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 149267 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 149268 - ||  || 2 ottobre 2002 || Needville
|-
| 149269 - ||  || 2 ottobre 2002 || Needville
|-
| 149270 - ||  || 2 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 149271 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 149272 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 149273 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 149274 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 149275 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 149276 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 149277 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 149278 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 149279 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 149280 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 149281 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 149282 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 149283 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 149284 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 149285 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 149286 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 149287 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 149288 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 149289 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 149290 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 149291 - ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 149292 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 149293 - ||  || 7 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 149294 - ||  || 7 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 149295 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 149296 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 149297 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 149298 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 149299 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 149300 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|}

149301-149400 

|-
| 149301 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 149302 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 149303 - ||  || 13 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 149304 - ||  || 11 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 149305 - ||  || 9 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 149306 - ||  || 28 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 149307 - ||  || 28 ottobre 2002 || Juels, C. W., Holvorcem, P. R.
|-
| 149308 - ||  || 26 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 149309 - ||  || 28 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 149310 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 149311 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 149312 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 149313 - ||  || 30 ottobre 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 149314 - ||  || 31 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 149315 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 149316 - ||  || 31 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 149317 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 149318 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 149319 - || 2002 VB || 1 novembre 2002 || Pla D'Arguines
|-
| 149320 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 149321 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 149322 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 149323 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 149324 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 149325 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 149326 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 149327 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 149328 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 149329 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 149330 - ||  || 5 novembre 2002 || NEAT
|-
| 149331 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 149332 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 149333 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 149334 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 149335 - ||  || 7 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 149336 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 149337 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 149338 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 149339 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 149340 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 149341 - ||  || 11 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 149342 - ||  || 11 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 149343 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 149344 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 149345 - ||  || 12 novembre 2002 || NEAT
|-
| 149346 - ||  || 12 novembre 2002 || NEAT
|-
| 149347 - ||  || 14 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 149348 - ||  || 7 novembre 2002 || Buie, M. W.
|-
| 149349 - ||  || 9 novembre 2002 || Buie, M. W.
|-
| 149350 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 149351 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 149352 - ||  || 28 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 149353 - ||  || 1 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 149354 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 149355 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 149356 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 149357 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 149358 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 149359 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 149360 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 149361 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 149362 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 149363 - ||  || 8 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 149364 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 149365 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 149366 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 149367 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 149368 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 149369 - ||  || 12 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 149370 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 149371 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 149372 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 149373 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 149374 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 149375 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 149376 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 149377 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 149378 - ||  || 3 dicembre 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 149379 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 149380 - ||  || 28 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 149381 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 149382 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 149383 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 149384 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 149385 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 149386 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 149387 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 149388 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 149389 - ||  || 2 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 149390 - ||  || 3 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 149391 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 149392 - ||  || 2 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 149393 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 149394 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 149395 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 149396 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 149397 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 149398 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 149399 - ||  || 7 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 149400 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|}

149401-149500 

|-
| 149401 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 149402 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 149403 - ||  || 5 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 149404 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 149405 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 149406 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 149407 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 149408 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 149409 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 149410 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 149411 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 149412 - ||  || 10 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 149413 - ||  || 8 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 149414 - ||  || 25 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 149415 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 149416 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 149417 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 149418 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 149419 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 149420 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 149421 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 149422 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 149423 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 149424 - ||  || 25 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 149425 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 149426 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 149427 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 149428 - ||  || 29 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 149429 - ||  || 27 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 149430 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 149431 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 149432 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 149433 - ||  || 30 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 149434 - ||  || 30 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 149435 - ||  || 28 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 149436 - ||  || 29 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 149437 - ||  || 29 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 149438 - ||  || 30 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 149439 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 149440 - ||  || 30 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 149441 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 149442 - ||  || 28 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 149443 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 149444 - ||  || 2 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 149445 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 149446 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 149447 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 149448 - ||  || 2 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 149449 - ||  || 2 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 149450 - ||  || 6 febbraio 2003 || Young, J. W.
|-
| 149451 - ||  || 4 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 149452 - ||  || 8 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 149453 - ||  || 3 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 149454 - || 2003 DC || 19 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 149455 - ||  || 25 febbraio 2003 || CINEOS
|-
| 149456 - ||  || 26 febbraio 2003 || CINEOS
|-
| 149457 - ||  || 25 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 149458 - ||  || 26 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 149459 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 149460 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 149461 - ||  || 23 febbraio 2003 || LONEOS
|-
| 149462 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 149463 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 149464 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 149465 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 149466 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 149467 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 149468 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 149469 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 149470 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 149471 - ||  || 6 marzo 2003 || NEAT
|-
| 149472 - ||  || 6 marzo 2003 || NEAT
|-
| 149473 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 149474 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 149475 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 149476 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 149477 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 149478 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 149479 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 149480 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 149481 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 149482 - ||  || 7 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 149483 - ||  || 7 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 149484 - ||  || 7 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 149485 - ||  || 8 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 149486 - ||  || 8 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 149487 - ||  || 8 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 149488 - ||  || 8 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 149489 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 149490 - ||  || 8 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 149491 - ||  || 9 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 149492 - ||  || 9 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 149493 - ||  || 10 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 149494 - ||  || 10 marzo 2003 || NEAT
|-
| 149495 - ||  || 9 marzo 2003 || NEAT
|-
| 149496 - ||  || 9 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 149497 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 149498 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 149499 - ||  || 23 marzo 2003 || NEAT
|-
| 149500 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|}

149501-149600 

|-
| 149501 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 149502 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 149503 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 149504 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 149505 - ||  || 24 marzo 2003 || NEAT
|-
| 149506 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 149507 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 149508 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 149509 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 149510 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 149511 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 149512 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 149513 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 149514 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 149515 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 149516 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 149517 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 149518 - ||  || 27 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 149519 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 149520 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 149521 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 149522 - ||  || 30 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 149523 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 149524 - ||  || 30 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 149525 - ||  || 31 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 149526 - ||  || 31 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 149527 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 149528 Simónrodríguez ||  || 24 marzo 2003 || Ferrin, I. R., Leal, C.
|-
| 149529 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 149530 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 149531 - ||  || 1 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 149532 - ||  || 2 aprile 2003 || NEAT
|-
| 149533 - ||  || 2 aprile 2003 || NEAT
|-
| 149534 - ||  || 4 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 149535 - ||  || 7 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 149536 - ||  || 6 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 149537 - ||  || 9 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 149538 - ||  || 8 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 149539 - ||  || 8 aprile 2003 || NEAT
|-
| 149540 - ||  || 8 aprile 2003 || NEAT
|-
| 149541 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 149542 - ||  || 26 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 149543 - ||  || 29 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 149544 - ||  || 28 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 149545 - ||  || 30 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 149546 - ||  || 1 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 149547 - ||  || 2 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 149548 - || 2003 KY || 20 maggio 2003 || NEAT
|-
| 149549 - ||  || 22 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 149550 - ||  || 22 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 149551 - ||  || 25 maggio 2003 || LONEOS
|-
| 149552 - ||  || 26 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 149553 - ||  || 27 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 149554 - ||  || 22 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 149555 - ||  || 26 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 149556 - ||  || 2 giugno 2003 || Spacewatch
|-
| 149557 - ||  || 4 giugno 2003 || Broughton, J.
|-
| 149558 - ||  || 1 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 149559 - ||  || 22 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 149560 - ||  || 24 agosto 2003 || Buie, M. W.
|-
| 149561 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 149562 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 149563 - ||  || 15 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 149564 - ||  || 18 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 149565 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 149566 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 149567 - ||  || 11 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 149568 - ||  || 16 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 149569 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 149570 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 149571 - ||  || 18 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 149572 - ||  || 21 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 149573 Mamorudoi ||  || 21 dicembre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 149574 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 149575 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 149576 - ||  || 22 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 149577 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 149578 - ||  || 23 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 149579 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 149580 - ||  || 26 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 149581 - ||  || 27 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 149582 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 149583 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 149584 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 149585 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 149586 - ||  || 10 febbraio 2004 || CSS
|-
| 149587 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 149588 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 149589 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 149590 - ||  || 12 febbraio 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 149591 - ||  || 13 febbraio 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 149592 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 149593 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 149594 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 149595 - ||  || 14 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 149596 - ||  || 14 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 149597 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 149598 - ||  || 13 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 149599 - ||  || 14 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 149600 - ||  || 17 febbraio 2004 || NEAT
|}

149601-149700 

|-
| 149601 - ||  || 16 febbraio 2004 || CSS
|-
| 149602 - ||  || 17 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 149603 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 149604 - ||  || 17 febbraio 2004 || CSS
|-
| 149605 - ||  || 18 febbraio 2004 || CSS
|-
| 149606 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 149607 - ||  || 19 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 149608 - ||  || 25 febbraio 2004 || Goodricke-Pigott
|-
| 149609 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 149610 - ||  || 26 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 149611 - ||  || 29 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 149612 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 149613 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 149614 - ||  || 10 marzo 2004 || NEAT
|-
| 149615 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 149616 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 149617 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 149618 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 149619 - ||  || 15 marzo 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 149620 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 149621 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 149622 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 149623 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 149624 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 149625 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 149626 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 149627 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 149628 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 149629 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 149630 - ||  || 15 marzo 2004 || NEAT
|-
| 149631 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 149632 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 149633 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 149634 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 149635 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 149636 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 149637 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 149638 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 149639 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 149640 - ||  || 16 marzo 2004 || CINEOS
|-
| 149641 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 149642 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 149643 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 149644 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 149645 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 149646 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 149647 - ||  || 17 marzo 2004 || CSS
|-
| 149648 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 149649 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 149650 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 149651 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 149652 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 149653 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 149654 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 149655 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 149656 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 149657 - ||  || 19 marzo 2004 || NEAT
|-
| 149658 - ||  || 22 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 149659 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 149660 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 149661 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 149662 - ||  || 25 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 149663 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 149664 - ||  || 23 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 149665 - ||  || 25 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 149666 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 149667 - ||  || 22 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 149668 - ||  || 28 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 149669 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 149670 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 149671 - ||  || 27 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 149672 - ||  || 30 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 149673 - ||  || 12 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 149674 - ||  || 11 aprile 2004 || CSS
|-
| 149675 - ||  || 11 aprile 2004 || NEAT
|-
| 149676 - ||  || 12 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 149677 - ||  || 14 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 149678 - ||  || 12 aprile 2004 || CSS
|-
| 149679 - ||  || 12 aprile 2004 || CSS
|-
| 149680 - ||  || 11 aprile 2004 || NEAT
|-
| 149681 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 149682 - ||  || 11 aprile 2004 || CSS
|-
| 149683 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 149684 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|-
| 149685 - ||  || 13 aprile 2004 || NEAT
|-
| 149686 - ||  || 13 aprile 2004 || NEAT
|-
| 149687 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 149688 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 149689 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 149690 - ||  || 14 aprile 2004 || NEAT
|-
| 149691 - || 2004 HN || 18 aprile 2004 || Ferrando, R.
|-
| 149692 - ||  || 16 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 149693 - ||  || 17 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 149694 - ||  || 16 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 149695 - ||  || 16 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 149696 - ||  || 19 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 149697 - ||  || 19 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 149698 - ||  || 23 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 149699 - ||  || 20 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 149700 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|}

149701-149800 

|-
| 149701 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 149702 - ||  || 23 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 149703 - ||  || 24 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 149704 - ||  || 25 aprile 2004 || NEAT
|-
| 149705 - ||  || 24 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 149706 - ||  || 27 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 149707 - ||  || 30 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 149708 - ||  || 16 aprile 2004 || NEAT
|-
| 149709 - ||  || 9 maggio 2004 || NEAT
|-
| 149710 - ||  || 11 maggio 2004 || LONEOS
|-
| 149711 - ||  || 10 maggio 2004 || CSS
|-
| 149712 - ||  || 10 maggio 2004 || NEAT
|-
| 149713 - ||  || 10 maggio 2004 || NEAT
|-
| 149714 - ||  || 9 maggio 2004 || NEAT
|-
| 149715 - ||  || 10 maggio 2004 || CSS
|-
| 149716 - ||  || 13 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 149717 - ||  || 13 maggio 2004 || NEAT
|-
| 149718 - ||  || 14 maggio 2004 || CSS
|-
| 149719 - ||  || 10 maggio 2004 || NEAT
|-
| 149720 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 149721 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 149722 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 149723 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 149724 - ||  || 14 maggio 2004 || CINEOS
|-
| 149725 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 149726 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 149727 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 149728 Klostermann ||  || 19 maggio 2004 || KLENOT
|-
| 149729 - ||  || 16 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 149730 - ||  || 16 maggio 2004 || Broughton, J.
|-
| 149731 - ||  || 19 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 149732 - ||  || 23 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 149733 - ||  || 11 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 149734 - ||  || 12 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 149735 - ||  || 10 giugno 2004 || CINEOS
|-
| 149736 - ||  || 12 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 149737 - ||  || 14 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 149738 - ||  || 9 luglio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 149739 - ||  || 9 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 149740 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 149741 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 149742 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 149743 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 149744 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 149745 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 149746 - ||  || 9 luglio 2004 || LONEOS
|-
| 149747 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 149748 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 149749 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 149750 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 149751 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 149752 - ||  || 21 luglio 2004 || Broughton, J.
|-
| 149753 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 149754 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 149755 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 149756 - ||  || 5 agosto 2004 || NEAT
|-
| 149757 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 149758 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 149759 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 149760 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 149761 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 149762 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 149763 - ||  || 8 agosto 2004 || NEAT
|-
| 149764 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 149765 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 149766 - ||  || 12 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 149767 - ||  || 19 agosto 2004 || Broughton, J.
|-
| 149768 - ||  || 20 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 149769 - ||  || 21 agosto 2004 || CSS
|-
| 149770 - ||  || 21 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 149771 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 149772 - ||  || 6 settembre 2004 || Tucker, R. A.
|-
| 149773 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 149774 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 149775 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 149776 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 149777 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 149778 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 149779 - ||  || 6 settembre 2004 || NEAT
|-
| 149780 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 149781 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 149782 - ||  || 9 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 149783 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 149784 - ||  || 7 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 149785 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 149786 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 149787 - ||  || 10 marzo 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 149788 - ||  || 12 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 149789 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 149790 - ||  || 2 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 149791 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 149792 - ||  || 2 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 149793 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 149794 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 149795 - ||  || 13 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 149796 - ||  || 30 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 149797 - ||  || 3 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 149798 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 149799 - ||  || 6 maggio 2005 || CSS
|-
| 149800 - ||  || 10 maggio 2005 || Spacewatch
|}

149801-149900 

|-
| 149801 - ||  || 14 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 149802 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 149803 - ||  || 16 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 149804 - ||  || 22 maggio 2005 || NEAT
|-
| 149805 - ||  || 4 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 149806 - ||  || 8 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 149807 - ||  || 10 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 149808 - ||  || 10 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 149809 - ||  || 26 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 149810 - ||  || 17 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 149811 - ||  || 28 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 149812 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|-
| 149813 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|-
| 149814 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 149815 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 149816 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 149817 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 149818 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 149819 - || 2005 NJ || 1 luglio 2005 || LONEOS
|-
| 149820 - || 2005 NY || 1 luglio 2005 || CSS
|-
| 149821 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 149822 - ||  || 3 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 149823 - ||  || 5 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 149824 - ||  || 4 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 149825 - ||  || 7 luglio 2005 || Broughton, J.
|-
| 149826 - ||  || 7 luglio 2005 || Broughton, J.
|-
| 149827 - ||  || 6 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 149828 - ||  || 11 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 149829 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 149830 - ||  || 10 luglio 2005 || CSS
|-
| 149831 - ||  || 12 luglio 2005 || CSS
|-
| 149832 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 149833 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 149834 - ||  || 31 luglio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 149835 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 149836 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 149837 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 149838 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 149839 - ||  || 31 luglio 2005 || NEAT
|-
| 149840 - ||  || 1 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 149841 - ||  || 2 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 149842 - ||  || 9 agosto 2005 || Broughton, J.
|-
| 149843 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 149844 - ||  || 8 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 149845 - ||  || 15 agosto 2005 || Broughton, J.
|-
| 149846 - ||  || 15 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 149847 - ||  || 22 agosto 2005 || NEAT
|-
| 149848 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 149849 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 149850 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 149851 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 149852 - ||  || 25 agosto 2005 || CINEOS
|-
| 149853 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 149854 - ||  || 22 agosto 2005 || NEAT
|-
| 149855 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 149856 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 149857 - ||  || 27 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 149858 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 149859 - ||  || 28 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 149860 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 149861 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 149862 - ||  || 29 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 149863 - ||  || 29 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 149864 - ||  || 29 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 149865 Michelhernandez ||  || 29 agosto 2005 || St. Veran
|-
| 149866 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 149867 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 149868 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 149869 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 149870 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 149871 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 149872 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 149873 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 149874 - ||  || 28 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 149875 - ||  || 31 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 149876 - ||  || 30 agosto 2005 || NEAT
|-
| 149877 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 149878 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 149879 - ||  || 28 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 149880 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 149881 - || 2005 RZ || 1 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 149882 - ||  || 6 settembre 2005 || Bickel, W.
|-
| 149883 - ||  || 1 settembre 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 149884 Radebeul ||  || 9 settembre 2005 || Fiedler, M.
|-
| 149885 - ||  || 11 settembre 2005 || Healy, D.
|-
| 149886 - ||  || 1 settembre 2005 || NEAT
|-
| 149887 - ||  || 6 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 149888 - ||  || 9 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 149889 - ||  || 10 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 149890 - ||  || 10 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 149891 - ||  || 10 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 149892 - ||  || 11 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 149893 - ||  || 9 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 149894 - ||  || 14 settembre 2005 || CSS
|-
| 149895 - ||  || 14 settembre 2005 || CSS
|-
| 149896 - ||  || 23 settembre 2005 || Healy, D.
|-
| 149897 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 149898 - ||  || 25 settembre 2005 || CSS
|-
| 149899 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 149900 - ||  || 24 settembre 2005 || LONEOS
|}

149901-150000 

|-
| 149901 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 149902 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 149903 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 149904 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 149905 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 149906 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 149907 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 149908 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 149909 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 149910 - ||  || 26 settembre 2005 || CSS
|-
| 149911 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 149912 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 149913 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 149914 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 149915 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 149916 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 149917 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 149918 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 149919 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 149920 - ||  || 26 settembre 2005 || NEAT
|-
| 149921 - ||  || 26 settembre 2005 || NEAT
|-
| 149922 - ||  || 26 settembre 2005 || NEAT
|-
| 149923 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 149924 - ||  || 27 settembre 2005 || McClusky, J. V.
|-
| 149925 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 149926 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 149927 - ||  || 29 settembre 2005 || NEAT
|-
| 149928 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 149929 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 149930 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 149931 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 149932 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 149933 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 149934 - ||  || 29 settembre 2005 || NEAT
|-
| 149935 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 149936 - ||  || 30 settembre 2005 || CSS
|-
| 149937 - ||  || 30 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 149938 - ||  || 30 settembre 2005 || NEAT
|-
| 149939 - ||  || 30 settembre 2005 || NEAT
|-
| 149940 - ||  || 26 settembre 2005 || NEAT
|-
| 149941 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 149942 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 149943 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 149944 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 149945 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 149946 - ||  || 24 settembre 2005 || NEAT
|-
| 149947 - ||  || 22 settembre 2005 || NEAT
|-
| 149948 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 149949 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 149950 - ||  || 1 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 149951 Hildakowalski ||  || 3 ottobre 2005 || CSS
|-
| 149952 Susanhamann ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 149953 - ||  || 1 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 149954 - ||  || 9 ottobre 2005 || Healy, D.
|-
| 149955 Maron ||  || 9 ottobre 2005 || Lorenz, J.
|-
| 149956 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 149957 - ||  || 4 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 149958 - ||  || 7 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 149959 - ||  || 7 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 149960 - ||  || 6 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 149961 - ||  || 5 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 149962 - ||  || 6 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 149963 - ||  || 8 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 149964 - ||  || 8 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 149965 - ||  || 8 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 149966 - ||  || 4 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 149967 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 149968 Trondal ||  || 11 ottobre 2005 || Tenagra II
|-
| 149969 - ||  || 8 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 149970 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 149971 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 149972 - ||  || 1 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 149973 - ||  || 9 ottobre 2005 || CSS
|-
| 149974 - ||  || 4 ottobre 2005 || CSS
|-
| 149975 - ||  || 22 ottobre 2005 || Healy, D.
|-
| 149976 - ||  || 24 ottobre 2005 || Young, J. W.
|-
| 149977 - ||  || 21 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 149978 - ||  || 21 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 149979 - ||  || 21 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 149980 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 149981 - ||  || 23 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 149982 - ||  || 23 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 149983 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 149984 - ||  || 24 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 149985 - ||  || 24 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 149986 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 149987 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 149988 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 149989 - ||  || 22 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 149990 - ||  || 22 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 149991 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 149992 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 149993 - ||  || 23 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 149994 - ||  || 23 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 149995 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 149996 - ||  || 22 ottobre 2005 || CSS
|-
| 149997 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 149998 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 149999 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 150000 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|}

Collegamenti esterni 
 

0149001